Sarron bezeichnet:
 Sarron, Gemeinde im Département Landes in Frankreich
 den lokalen, okzitanischen Namen der Gemeinde Sarroux im Département Corrèze in Frankreich

Sarron ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Sarron (* 1955), französischer Motorradrennfahrer
 Dominique Sarron (* 1959), französischer Motorradrennfahrer
 Petey Sarron (1906–1994), US-amerikanischer Boxer